Guramischwili ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Guramischwili (1705–1792), georgischer Dichter
 Sopiko Guramischwili (* 1991), georgische Schachspielerin